

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Золотом кубке КОНКАКАФ 2017 года в США, проходившем в период с 7 по 26 июля 2017 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира. Команда, вышедшая в четвертьфинал, может заменить до 6 игроков. Знаком  помечены футболисты, заменённые после группового этапа. Знаком  помечены футболисты, включённые в заявку после группового этапа.

Группа A

Гондурас 

Примечание: Энтони Лосано и Рони Мартинес были включены в состав, но не полетели в США из-за травм

Коста-Рика

Французская Гвиана

Канада

Группа B

США

Панама

Мартиника

Никарагуа

Группа C

Мексика

Сальвадор

Кюрасао

Ямайка

Примечания 

2017